Velika nagrada Koreje 2010 je sedemnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 24. oktobra 2010 na novozgrajenem dirkališču Jeongam. Zmagal je Fernando Alonso, Ferrari, drugo mesto je osvojil Lewis Hamilton, McLaren-Mercedes, tretje pa Felipe Massa, Ferrari.

Zaradi dežja in stoječe vode se je dirka začela za varnostnim avtomobilom, po štirih krogih pa je bila zaradi očnejšega dežja dirka prekinjena. Po uri in pol se je nadaljevala ponovno za varnostnim avtomobilom, ki je po štirinajstih krogih zapeljal v bokse in Sebastian Vettel, ki je osvojil najboljši štartni položaj, je povedel, Mark Webber je bil drugi, Fernando Alonso tretji, Nico Rosberg pa je prehitel Lewisa Hamiltona za četrto mesto. V osemnajstem krogu je Webber naredil napako in trčil v zid, pri tem ga je odbilo nazaj na stezo in je trčil še v Rosberga, oba sta morala odstopiti. S tem je Hamilton prišel do tretjega mesta, Felipe Massa do četrtega, Michael Schumacher, ki je prehitel Roberta Kubico in Jensona Buttona, pa do petega. Ob postanku Alonsa v boksih je prišlo do težav s privijanjem zadnjega desnega kolesa, zato je padel na tretje mesto za Hamiltona, ki pa je kmalu za tem naredil napako, zaradi katere je Alonso ponovno prišel na drugo mesto. V šestinštiridesetem mestu je odstopil do tedaj vodilni Vettel zaradi eksplozije motorja. Tako je Alonso prišel na prvo mesto in zmagal, s čimer je tudi prevzel vodstvo v dirkaškem prvenstvu, Hamilton je bil drugi, Massa tretji, Schumacher pa je s četrtim mestom dosegel rezultat sezone.

Rezultati

* - kazen.

Kvalifikacije

|-
! 1
| 5
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 1:37,123
| 1:36,074
| 1:35,585
| 1
|-
! 2
| 6
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 1:37,373
| 1:36,039
| 1:35,659
| 2
|-
! 3
| 8
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 1:37,144
| 1:36,287
| 1:35,766
| 3
|-
! 4
| 2
|  Lewis Hamilton
| McLaren-Mercedes
| 1:37,113
| 1:36,197
| 1:36,062
| 4
|-
! 5
| 4
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 1:37,708
| 1:36,791
| 1:36,535
| 5
|-
! 6
| 7
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 1:37,515
| 1:36,169
| 1:36,571
| 6
|-
! 7
| 1
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 1:38,123
| 1:37,064
| 1:36,731
| 7
|-
! 8
| 11
|  Robert Kubica
| Renault
| 1:37,703
| 1:37,179
| 1:36,824
| 8
|-
! 9
| 3
|  Michael Schumacher
| Mercedes
| 1:37,980
| 1:37,077
| 1:36,950
| 9
|-
! 10
| 9
|  Rubens Barrichello
| Williams-Cosworth
| 1:38,257
| 1:37,511
| 1:36,998
| 10
|-
! 11
| 10
|  Nico Hülkenberg
| Williams-Cosworth
| 1:38,115
| 1:37,620
|
| 11
|-
! 12
| 23
|  Kamui Kobajaši
| BMW Sauber-Ferrari
| 1:38,429
| 1:37,643
|
| 12
|-
! 13
| 22
|  Nick Heidfeld
| BMW Sauber-Ferrari
| 1:38,171
| 1:37,715
|
| 13
|-
! 14
| 14
|  Adrian Sutil
| Force India-Mercedes
| 1:38,572
| 1:37,783
|
| 14
|-
! 15
| 12
|  Vitalij Petrov
| Renault
| 1:38,174
| 1:37,799
|
| 20
|-
! 16
| 17
|  Jaime Alguersuari
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:38,583
| 1:37,853
|
| 15
|-
! 17
| 16
|  Sébastien Buemi
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:38,621
| 1:38,594
|
| 16
|-
! 18
| 15
|  Vitantonio Liuzzi
| Force India-Mercedes
| 1:38,955
|
|
| 17
|-
! 19
| 18
|  Jarno Trulli
| Lotus-Cosworth
| 1:40,521
|
|
| 18
|-
! 20
| 24
|  Timo Glock
| Virgin-Cosworth
| 1:40,748
|
|
| 19
|-
! 21
| 19
|  Heikki Kovalainen
| Lotus-Cosworth
| 1:41,768
|
|
| 21
|-
! 22
| 25
|  Lucas di Grassi
| Virgin-Cosworth
| 1:42,325
|
|
| 22
|-
! 23
| 20
|  Sakon Jamamoto
| HRT-Cosworth
| 1:42,444
|
|
| 23
|-
! 24
| 21
|  Bruno Senna
| HRT-Cosworth
| 1:43,283
|
|
| 24
|}

Dirka

|-
! 1
| 8
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 55
| 2:48:20,810
| 3
| 25
|-
! 2
| 2
|  Lewis Hamilton
| McLaren-Mercedes
| 55
| +14,999
| 4
| 18
|-
! 3
| 7
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 55
| +30,868
| 6
| 15
|-
! 4
| 3
|  Michael Schumacher
| Mercedes
| 55
| +39,688
| 9
| 12
|-
! 5
| 11
|  Robert Kubica
| Renault
| 55
| +47,734
| 8
| 10
|-
! 6
| 15
|  Vitantonio Liuzzi
| Force India-Mercedes
| 55
| +53,571
| 17
| 8
|-
! 7
| 9
|  Rubens Barrichello
| Williams-Cosworth
| 55
| +1:09,257
| 10
| 6
|-
! 8
| 23
|  Kamui Kobajaši
| BMW Sauber-Ferrari
| 55
| +1:17,889
| 12
| 4
|-
! 9
| 22
|  Nick Heidfeld
| BMW Sauber-Ferrari
| 55
| +1:20,107
| 13
| 2
|-
! 10
| 10
|  Nico Hülkenberg
| Williams-Cosworth
| 55
| +1:20,851
| 11
| 1
|-
! 11
| 17
|  Jaime Alguersuari
| Toro Rosso-Ferrari
| 55
| +1:24,146
| 15
| 
|-
! 12
| 1
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 55
| +1:29,939
| 7
| 
|-
! 13
| 19
|  Heikki Kovalainen
| Lotus-Cosworth
| 54
| +1 krog
| 21
| 
|-
! 14
| 21
|  Bruno Senna
| HRT-Cosworth
| 53
| +2 kroga
| 24
| 
|-
! 15
| 20
|  Sakon Jamamoto
| HRT-Cosworth
| 53
| +2 kroga
| 23
| 
|-
! Ods
| 14
|  Adrian Sutil
| Force India-Mercedes
| 46
| Trčenje
| 14
| 
|-
! Ods
| 5
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 45
| Motor
| 1
| 
|-
! Ods
| 12
|  Vitalij Petrov
| Renault
| 39
| Trčenje
| 20
| 
|-
! Ods
| 24
|  Timo Glock
| Virgin-Cosworth
| 31
| Trčenje
| 19
| 
|-
! Ods
| 16
|  Sébastien Buemi
| Toro Rosso-Ferrari
| 30
| Trčenje
| 16
| 
|-
! Ods
| 18
|  Jarno Trulli
| Lotus-Cosworth
| 25
| Hidravlika
| 18
| 
|-
! Ods
| 25
|  Lucas di Grassi
| Virgin-Cosworth
| 25
| Trčenje
| 22
| 
|-
! Ods
| 4
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 18
| Trčenje
| 5
|
|- 
! Ods
| 6
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 18
| Trčenje
| 2
| 
|-
|}

Formula 1 sezona 2010
2010